L'édition masculine 2009 du tournoi de tennis du Mexique se déroule du  au  mars à Acapulco, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Nicolás Almagro remporte l'épreuve de simple, František Čermák et Michal Mertiňák celle de double.

Lauréats 
Le tenant du titre Nicolás Almagro remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Gaël Monfils.

En double, František Čermák et Michal Mertiňák remportent le titre en battant en finale Łukasz Kubot et Oliver Marach. Il s'agit respectivement de leur  et  titre, le  ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2009)
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Mexique
ATP 2009
Sport au Mexique en 2009
Tennis en février 2009